Вита́лий Па́влович Хоце́нко (род. 18.03.1986, Днепропетровск) — государственный и политический деятель России и Донецкой Народной Республики. Председатель правительства Донецкой Народной Республики с 8 июня 2022 года.

Из-за вторжения России на Украину находится под международными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография

Ранняя жизнь и образование 
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске (ныне Днепр).

Отец — Павел Витальевич Хоценко, в 1990-х годах возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью окружного МВД на Ямале"; в 2011 году стал руководителем правительственной гостинице на Ямале «Юрибей», в 2013 году стал представителем по связям с органами власти Ставропольского края в международной нефтетранспортной компании, в 2018 году возглавил дирекцию по развитию гостиничного комплекса в Новом Уренгое, Сочинский национальный парк, затем заповедник «Утриш» в Анапе. Мать — Елена Хоценко, работала в структурах «Газпрома».

Окончил социологический факультет МГУ, где был однокурсником будущей главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, Сингапурский институт маркетинга по специальности «Бизнес-менеджмент» и Специализированный институт юриспруденции по специальности «Юриспруденция».

Окончил магистратуру в РАНХиГС по специальности «Государственное регулирование экономики» и аспирантуру в МГУ. По итогам обучения на военной кафедре МГУ Виталию Хоценко было присвоено звание лейтенанта.

Свободно владеет английским языком.

Политическая карьера 
На старте политической карьеры Виталий Хоценко работал помощником члена Общественной палаты Российской Федерации. По данным региональных СМИ, быстрое продвижение по карьерной лестнице в крае было неофициально связано со связями его отца, возглавлявшего в ЯНАО отдел по борьбе с преступностью.

С 2008 по 2010 год работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». В 2010 году Хоценко запатентовал урну (мини-контейнер «Ямал») с несколькими прорезями для разных пакетов для сортировки мусора. Соавтор изобретения — ямальский предприниматель Юрий Золотов, друг отца Виталия Хоценко.

С марта 2010 года работал в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Виталий Хоценко являлся директором Департамента по науке и инновациям ЯНАО, помощником, эксперт-советником первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курировал промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.

16 декабря 2013 года Хоценко был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Выпускник четвёртого потока «школы губернаторов», финалист конкурса «Лидеры России» 2018—2019 годов.

12 сентября 2019 года занял пост директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

8 июня 2022 года Народный Совет Донецкой Народной Республики (ДНР) поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства ДНР. В тот же день указом главы ДНР Дениса Пушилина Виталий Хоценко был назначен председателем правительства республики.

21 декабря получил осколочное ранение в ресторане «Шеш-Беш» в Донецке, где отмечался день рождения Дмитрия Рогозина, который также был ранен. Отказался от госпитализации после оказания первой медицинской помощи.

Доходы 
Согласно официальной декларации о доходах, в 2018 году Виталий Хоценко заработал 1,8 млн рублей. У него есть квартира площадью 96,3 м², 600 м² садового участка и автомобиль Mini Cooper. У одного из его детей есть квартира площадью 65,6 м².

Санкции 
Из-за вторжения России на Украину 28 июня 2022 года внесён в санкционные списки США

С июля 2022 года под санкциями Великобритании, с августа Канады

6 октября 2022 года внесён в санкционный список Евросоюза так как «несет ответственность за действия своего правительства, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Также находится под санкциями Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии

Примечания 

Председатели Совета министров Донецкой Народной Республики
Политики России

Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Лица, подвергнутые санкциям со стороны Канады в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании